

События 
 22 января — Христофор Колумб открывает остров Сент-Винсент.
 В Малинди португальцы взяли лоцманом Ахмеда ибн Маджида.
 20 мая — Васко да Гама достиг Каликута на юго-западном берегу Индии, став первым европейцем, совершившим морское путешествие в Индию.
 23 мая — после заключения и длительных пыток сожжён на костре как еретик Джироламо Савонарола.
 Экспедиция Джона и Себастьяна Каботов к берегам Северной Америки.
 1498—1515 — король Франции Людовик XII.
 1498—1499 — третья экспедиция Колумба.
 1498—1501 — учреждение двух «управлений» — административных органов в Австрии.
 Волнения крестьян в Литомержицкой области (Чехия).
 1498—1499 — выступление «черни» Оша (Фергана).
 Дворцовые перевороты и кровопролитные стычки в Сеуле.

Россия 
 04 февраля — первое коронование на Руси. Иван III возложил на голову внука Мономахов венец и объявил Дмитрия великим князем московским, владимирским и новгородским.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1498 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1498 году

См. также

Примечания